MDM — аббревиатура.

 MDM () — серия технологий и программных инструментов для управления основными данными () — условно-постоянными (нетранзакционными) данными в информационных системах организаций (как правило — в условиях нескольких информационных систем).
  — дисциплина управления метаданными в библиотечных и информационных технологиях.
 MDM () — класс прикладных программных пакетов для управления парком мобильных устройств организации.
  — класс прикладных программных пакетов, применяемых предприятиями энергетического сектора для управления данными, получаемыми с приборов учёта энергии.
 MDM () — музыкальный жанр.

См. также 
 МДМ-банк